

Sport 
 National Football League – lega professionistica statunitense di football americano
 National Football League – secondo torneo più importante di football gaelico dell'Irlanda, dopo l'All-Ireland Senior Football Championship
 National Football League – massima competizione calcistica professionistica dell'India dal 1996 al 2007
 National Football League – massima competizione calcistica professionistica delle Figi
 National Football League – massima competizione calcistica professionistica del Sudafrica

Codici 
 nfl – codice ISO 639-3 della lingua ayiwo

Musica 
 NFL – singolo di Lil Wayne del 2020

Sport 
 NFL Europa – lega europea di football americano
 NFL Italia – lega italiana di football americano